Demonen
 Demons (band), een (garage)punkband uit Sweden
 Demons (Spiritual Beggars), een album van Spiritual Beggars uit 2005
 Demons (Cowboy Junkies), een album van Cowboy Junkies uit 2011
 Demons (Brian McFadden), een lied van Brian McFadden uit 2005 (album Irish Son)
 Demons (Fatboy Slim), een lied van Fatboy Slim uit 2001 (album Halfway Between the Gutter and the Stars)
 Demons (Guster), een lied van Guster uit 1998 (album Goldfly)
 Demons (Imagine Dragons), een lied van Imagine Dragons uit 2013 (album Night Visions)
 Demons (James Morrison), een single uit 2015 van de Engelse zanger James Morrison
 Demons (Sleigh Bells), een lied van Sleigh Bells uit 2011 (album Reign of Terror)
 Demons (Super Furry Animals), een lied van Super Furry Animals uit 1997 (album Radiator)
 Demons (Tech N9ne), een lied van Tech N9ne uit 2009 (album K.O.D.)
 Demons (The National), een lied van The National uit 2013 (album Trouble Will Find Me)
 Demons (Avenged Sevenfold), een lied van Avenged Sevenfold uit 2008 (album Diamonds in the Rough)
 Demons (Fenech-Soler), een lied van Fenech-Soler uit 2010 (album Fenech-Soler)
 Dèmoni, een Italiaanse horrorfilm uit 1985 (Engelse titel: Demons)
 Dèmoni 2, een Italiaanse horrorfilm en vervolg uit 1986 (Engelse titel:  Demons 2: The Nightmare Is Back)
 Demons (2007), een Amerikaanse televisiefilm van Barbara Hall en Joe Roth uit 2007
 Demons (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2009
 De Engelse titel van de roman Boze geesten van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski